Ans is een plaats en stad in de Belgische provincie Luik. De stad telt ruim 28.000 inwoners. De stad is ook bekend vanwege zijn station op spoorlijn 36 (Brussel-Luik).

Geschiedenis 
Reeds vanaf de 13e eeuw was er in Ans sprake van kleinschalige steenkoolwinning. In de 19e eeuw ging dit op industriële schaal geschieden, met name door de Charbonnages d'Ans et de Rocour. In de jaren 60 van de 20e eeuw verdween deze vorm van nijverheid.

De gemeente Ans ontstond op 1 januari 1875 door de splitsing van de gemeente Ans-et-Glain in de nieuwe gemeenten Ans en Glain. Per 1 januari 1977 is Ans gefusioneerd met Alleur, Loncin en Xhendremael tot de nieuwe gemeente Ans.

De gemeente Ans mag zich een stad noemen sinds 2021.

Kernen

Deelgemeenten

Nabijgelegen kernen 
Loncin, Montegnée, Glain, Naimette-Xhovémont, Rocourt

Bezienswaardigheden 
Bron van de Légia
Onze-Lieve-Vrouwekerk
Sint-Martinuskerk
Sint-Vincentius-en-Barbarakerk
Protestantse kerk (Église protestante évangelique) aan de Rue François Ennot 91, modernistisch bouwwerk

Zie ook
Lijst van beschermd erfgoed in Ans

Sport
Ans was van 1992 tot en met 2018 aankomstplaats van de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik. De finish lag daar na een lastig hellende weg. In 2018 maakte de organisatie bekend, dat Luik in het vervolg weer de aankomstplaats zal zijn.

Politiek

Burgemeesters 
 ...-1986 Joseph Servais
 1986-1993 François Heine
 1993-2011 Michel Daerden
 2011-2017 Stéphane Moreau
 2017-heden Grégory Philippin

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

(*) 1976: PCB (5,52%), UDC (5,52%) / 1982: SDR (1,43%), UDRT (2,96%) / 1994: PPA (1,79%), PTB (0,99%), UNIE (1,11%) / 2000: A.D. (1,21%) / 2006: ANSCA (1,99%) / 2018: NATION (2,23%), PVE (1,83%), WI (1,36%)De grootste partij is in kleur

Demografische ontwikkeling 

Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bekende inwoners

Geboren 
 Georges Désir (1925 - 2016), politicus
 Eugène Beaufort (1900 - 1980), politicus

Externe link 
 Website van de gemeente

Plaats in Luik (provincie)